Indravarman è il nome in sanscrito di almeno tre regnanti khmer, nonché di diversi re di Champa. Deriva dalla divinità induista Indra e dal suffisso -varman, comune a molti re khmer, a significare "scudo di Indra" o "protetto da Indra".

Re khmer 
 Indravarman I (fine IX secolo) – citato anche semplicemente come  – Indravarman
 Indravarman II (fine XII secolo) – figlio di Jayavarman VII
 Indravarman III (fine XIII secolo) – regnante ai tempi della visita di Zhou Daguan

Re chăm 
 Indravarman I – (fine VIII secolo)
 Indravarman II (seconda metà IX secolo) – spostò la capitale a Indrapura
 Indravarman III – (X secolo)
 Jaya Indravarman I – successore di Indravarman III
 Indravarman IV – (fine X secolo)
 Jaya Indravarman II – (XI-XII secolo)
 Jaya Indravarman III – (XII secolo)
 Jaya Indravarman IV – (fine XII secolo)
 Jaya Indravarman V – (fine XII secolo)
 Jaya Indravarman VI – (seconda metà XIII secolo)
 Indravarman V – (seconda metà XIII secolo)

Note